Соревнования в беге на 10000 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2013 года прошли 23 марта на катке Адлер-Арена в Сочи, Россия. В забегах приняли участие 14 спортсменов.

Чемпионом мира впервые в карьере стал Йоррит Бергсма, второе место занял Свен Крамер, третье место Боб де Йонг. Весь пьедестал почета заняли представители Нидерландов.

Свен Крамер, который последний раз бежал 10000 метров на чемпионате мира 4 года назад (золото в 2009 году), бежал перед парой Бергсма — де Йонг и на первой половине дистанции делал круги по 31.2-31.3 с, лишь на последних десяти кругах сделал все круги быстрее 31 секунды. Бергсма, зная график Крамера, сразу стал бежать круги по 30.8-31.0 с и опередил его в итоге на 2 секунды.

Медалисты

Рекорды

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальные результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2013